Финансовый контроль в сфере потребительского рынка — это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования в области розничной торговли. Формы и методы финансового контроля, общие для организаций любой сферы деятельности, освещены в статье Методы финансового контроля. Настоящая статья посвящена особенностям контроля в розничной торговле и специфическим методам, характерным для документальных ревизий и проверок торговых организаций.

Особенности предприятий розничной торговли 

С точки зрения организации финансового контроля, предприятия розничной торговли имеют ряд особенностей:
 Обязательное применение контрольно-кассовой техники при наличных расчётах.
 Необходимость осуществления контроля за соблюдением прав потребителей.
 Отсутствие учёта продаж в натурально-количественной форме.
 Начисление естественной убыли товаров в зависимости от торгового оборота.
 Списание в залах самообслуживания потерь от «забывчивости покупателей».
 Обеспечение соблюдения правил товарного соседства продуктов питания.

Контрольно-кассовая техника 

Сущность применения контрольно-кассовой техники при оформлении операций розничной купли-продажи состоит в некорректируемой ежесуточной (ежесменной) регистрации и энергонезависимом долговременном хранении информации, необходимой для полного учёта наличных денежных средств в целях правильного исчисления налогов. Налоговой базой для исчисления значительной части налогов является выручка хозяйствующего субъекта; контрольно-кассовая техника — важный инструмент контроля выручки со стороны государства.

В соответствии с законом Российской Федерации от 22 мая 2003 года № 54-фз «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием пластиковых карт», контрольно-кассовая техника применяется в обязательном порядке при осуществлении наличных денежных расчётов в случае продажи товаров, выполнении работ, оказании услуг (кроме расчётов между физическим лицами).

При этом следует иметь в виду ряд неочевидных моментов:
 Обязанность применения при наличных денежных расчётах контрольно-кассовой техники возлагается не только на организации, но и на индивидуальных предпринимателей.
 Действие закона распространяется не только на организации розничной торговли, но на любых хозяйствующих субъектов, если они реализуют имущество или услуги за наличные деньги.
 Применять контрольно-кассовую технику необходимо при расчётах не только с населением, но и между двумя юридическими лицами, если такие расчёты проводятся в наличной форме.
 Закон требует обязательного применения контрольно-кассовой техники также при расчётах с использованием пластиковых карт.
 Контрольно-кассовая техника применяется не только при реализации товаров за наличные в розницу, а при любых операциях купли-продажи (например, при скупке у населения металлолома, грибов и ягод, волос для изготовления париков и т. п.).
 Закон не требует применения контрольно-кассовой техники при наличных операциях, не связанных с продажей товаров, работ или услуг (например, благотворительных взносов, платежей членов товарищества собственников жилья на содержание общего имущества и т. п.).
 Закон не устанавливает обязанности участия в операции кассира, проведение оплаты без него имеет место при использовании платёжных терминалов, торговых автоматов, информационных киосков и т. п. Указанные аппараты одновременно выполняют функции контрольно-кассовых машин, так как, помимо прочего, содержат фискальную память.

Условия неприменения контрольно-кассовой техники 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 федерального закона № 54-фз, существует ряд условий, при которых возможны расчёты наличными деньгами без применения контрольно-кассовой техники:
 Оказание услуг населению при условии выдачи документов строгой отчётности по нормативно утверждённым формам. При этом каждый бланк строгой отчётности должен иметь уникальный номер, наносимый при его изготовлении в типографии. Учёт таких бланков ведётся в специальной книге. Освобождаются от обязательного применения контрольно-кассовой техники следующие организации и виды услуг:
 организации бытового обслуживания населения;
 ломбарды;
 станции технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
 предприятия, осуществляющие газификацию и газоснабжение;
 почтовые услуги, в том числе подписка на газеты, журналы, книги;
 услуги междугороднего телефона;
 предприятия общественного питания при производственных предприятиях или учреждениях;
 музеи;
 театрально-концертные организации;
 стадионы;
 санаторно-курортные организации;
 общества охотников и рыболовов;
 транспортные организации при перевозке пассажиров и грузов;
 реализация населению топлива в развоз;
 страховые компании;
 ветеринарные клиники.
 Торговля в газетных киосках.
 Торговля ценными бумагами.
 Продажа лотерейных билетов.
 Продажа проездных билетов для проезда в городском общественном транспорте.
 Обеспечение питанием учащихся и сотрудников школ.
 Торговля на рынках и ярмарках.
 Мелкорозничная торговля с ручных тележек и лотков.
 Продажа в пассажирских вагонах чая и сопутствующих товаров.
 Продажа лекарств сельскими фельдшерско-акушерскими пунктами.
 Торговля в киосках мороженым и прохладительными напитками в розлив.
 Торговля из цистерн пивом, квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином.
 Торговля вразвал овощами, бахчевыми культурами.
 Организации, находящиеся в сельской местности отдалённых или труднодоступных регионов.
 Религиозные организации.
 Продажа почтовых марок и конвертов на почте.
 Приём у населения макулатуры и утильсырья.

Обязанности организаций, применяющих контрольно-кассовую технику 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие контрольно-кассовую технику, обязаны:
 зарегистрировать контрольно-кассовую технику в налоговых органах,
 применять только исправную, зарегистрированную и опломбированную контрольно-кассовую технику,
 выдавать покупателям кассовый чек,
 вести документацию, касающуюся приобретения, регистрации, использования контрольно-кассовой техники,
 обеспечивать беспрепятственный доступ к контрольно-кассовой технике сотрудникам налоговых служб,
 операции с фискальной памятью контрольно-кассовой техники производить при участии представителя налоговых органов.

При этом контрольно-кассовая техника должна удовлетворять следующим требованиям:
 модель аппарата должна быть включена в государственный реестр,
 аппарат должен быть зарегистрирован в налоговых органах по месту учёта организации,
 аппарат должен быть исправен и опломбирован в установленном порядке (то есть с участием представителя налоговых органов),
 аппарат должен иметь фискальную память и эксплуатироваться в фискальном режиме.
 аппарат должен иметь контрольную ленту (бумажную или электронную), копирующую информацию из кассовых чеков,
 аппарат должен находиться на техническом обслуживании в зарегистрированном в налоговых органах центре технического обслуживания контрольно-кассовой техники.

Деньги от продажи товаров, реализации услуг получают кассиры или продавцы. На полученную от покупателя сумму наличных денежных средств, ему выдаётся кассовый чек, содержащий следующие обязательные реквизиты:
 наименование организации-продавца,
 идентификационный налоговый номер (ИНН),
 заводской номер контрольно-кассовой машины,
 порядковый номер чека,
 дата и время покупки (оплаты),
 стоимость,
 признак фискального режима (то есть отражение информации из чека в фискальной памяти).

По окончании дня (торговой смены) кассир (продавец) подсчитывает выручку и сверяет её с отчётом о закрытии смены (z-отчётом), формируемым контрольно-кассовой машиной на основании данных фискальной памяти (суммирующего денежного счётчика). Формирование z-отчёта закрывает возможность корректировки данных текущего дня (смены). Кассир (продавец) снимает z-отчёт, вынимает из аппарата контрольную ленту и сдаёт денежную выручку в главную кассу. Показатели z-отчёта записываются в журнал кассира-операциониста (перед началом заполнения журнал кассира-операциониста прошнуровывают, скрепляют подписями руководителя предприятия, главного бухгалтера, представителя налоговой службы и печатью). Запись подтверждается подписями старшего кассира и администратора. Журнал кассира-операциониста и контрольные ленты хранятся в бухгалтерском делопроизводстве не менее пяти лет.

Особенности проведения документальной ревизии в организации розничной торговли 

Помимо основных контрольных процедур, освещённых в статье документальная ревизия, при ревизии торговой организации ревизор должен проверить:
 постановку на учёт в налоговой инспекции всех единиц контрольно-кассовой техники, правомерность её использования,
 наличие опечатанной налоговой инспекцией фискальной памяти, журналов кассира-операциониста,
 использование исправных, поверенных и проклеймённых весоизмерительных приборов,
 своевременную и полную сдачу денежной выручки в банк по препроводительным ведомостям; соблюдение положения о лимите остатка кассы,
 правильность расчёта естественной убыли товаров в зависимости от торгового оборота (среднего срока нахождения товара на прилавке в днях); нормы естественной убыли применяются только для весовых нефасованных товаров.

С целью проверки соблюдения правил торговли возможно осуществление контрольной закупки. Очевидно, что такая контрольная процедура должна проводится не ревизором, а специально назначенными сотрудниками, которых работники проверяемой организации не знают в лицо. Использование услуг «тайного покупателя» не является, непосредственно, методом финансового контроля, однако также может быть полезно для оценки соблюдения торговой дисциплины.

См. также 

 Методы финансового контроля
 Ревизия кассы

Примечания

Литература 

 
 
 

Финансовый контроль
Розничная торговля